Velika nagrada Singapurja 2019 je petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 22. septembra 2019 na uličnem dirkališču Marina Bay Street Circuit. Zmagal je Sebastian Vettel, drugo mesto je osvojil Charles Leclerc, oba Ferrari, tretje pa Max Verstappen, Red Bull Racing-Honda.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|16
|data-sort-value="LEC"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:38,014
|1:36,650
|1:36,217
| align="center"|1
|-
!2
|align="center"|44
|data-sort-value="HAM"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:37,565
|1:36,933
|1:36,408
| align="center"|2
|-
!3
|align="center"|5
|data-sort-value="VET"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:38,374
|1:36,720
|1:36,437
| align="center"|3
|-
!4
|align="center"|33
|data-sort-value="VER"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:38,540
|1:37,089
|1:36,813
| align="center"|4
|-
!5
|align="center"|77
|data-sort-value="BOT"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:37,317
|1:37,142
|1:37,146
| align="center"|5
|-
!6
|align="center"|23
|data-sort-value="ALB"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|1:39,106
|1:37,865
|1:37,411
| align="center"|6
|-
!7
|align="center"|55
|data-sort-value="SAI"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|1:38,882
|1:37,982
|1:37,818
| align="center"|7
|-
!8
|align="center"|27
|data-sort-value="HUL"| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:39,001
|1:38,580
|1:38,264
| align="center"|8
|-
!9
|align="center"|4
|data-sort-value="NOR"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|1:38,606
|1:37,572
|1:38,329
| align="center"|9
|-
!10
|align="center"|11
|data-sort-value="PER"| Sergio Pérez
|
|1:39,909
|1:38,620
| style="background: silver" align="center" data-sort-value="21"|
| align="center"|15
|-
!11
|align="center"|99
|data-sort-value="GIO"|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:39,272
|1:38,697
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="22"|
| align="center"|10
|-
!12
|align="center"|10
|data-sort-value="GAS"| Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:39,085
|1:38,699
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="23"|
| align="center"|11
|-
!13
|align="center"|7
|data-sort-value="RAI"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:39,454
|1:38,858
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="24"|
|align="center"|12
|-
!14
|align="center"|20
|data-sort-value="MAG"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:39,942
|1:39,650
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="25"|
|align="center"|13
|-
!15
|align="center"|26
|data-sort-value="KVY"| Daniil Kvjat
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:39,957
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="26"|
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="26"|
|align="center"|14
|-
!16
|align="center"|18
|data-sort-value="STR"| Lance Stroll
|
|1:39,979
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="27"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="27"|
|align="center"|16
|-
!17
|align="center"|8
|data-sort-value="GRO"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:40,277
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="28"|
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="28"|
|align="center"|17
|-
!18
|align="center"|63
|data-sort-value="RUS"| George Russell
|Williams-Mercedes
|1:40,867
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="29"|
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="29"|
|align="center"|18
|-
!19
|align="center" |88
|data-sort-value="KUB"| Robert Kubica
|Williams-Mercedes
|1:41,186
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="30" |
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="30" |
|align="center"|19
|-
!data-sort-value="20"|DSQ
|align="center"|3
|data-sort-value="RIC"| Daniel Ricciardo
|Renault
|1:39,362
|1:38,399
|1:38,095
| align="center"|20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|5
|data-sort-value="VET"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|61
| 1:58:33,667
| align="center" |3
| align="center" |25
|-
!2
|align="center"|16
|data-sort-value="LEC"| Charles Leclerc
|Ferrari
|61
| +2,641
| align="center" |1
| align="center" |18
|-
!3
|align="center"|33
|data-sort-value="VER"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|61
| +3,821
| align="center" |4
| align="center" |15
|-
!4
|align="center"|44
|data-sort-value="HAM"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|61
| +4,608
| align="center" |2
| align="center" |12
|-
!5
|align="center"|77
|data-sort-value="BOT"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|61
| +6,119
| align="center" |5
| align="center" |10
|-
!6
|align="center"|23
|data-sort-value="ALB"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|61
| +11,663
| align="center" |6
| align="center" |8
|-
!7
|align="center"|4
|data-sort-value="NOR"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|61
| +14,769
| align="center" |9
| align="center" |6
|-
!8
|align="center"|10
|data-sort-value="GAS"| Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|61
| +15,547
| align="center" |11
| align="center" |4
|-
!9
|align="center"|27
|data-sort-value="HUL"| Nico Hülkenberg
|Renault
|61
| +16,718
| align="center" |8
| align="center" |2
|-
!10
|align="center"|99
|data-sort-value="GIO"|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|61
| +27,855
| align="center" |10
| align="center" |1
|-
!11
|align="center"|8
|data-sort-value="GRO"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|61
| +35,436
| align="center" |17
|
|-
!12
|align="center"|55
|data-sort-value="SAI"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|61
| +35,974
| align="center" |7
|
|-
!13
|align="center"|18
|data-sort-value="STR"| Lance Stroll
|
|61
| +36,419
| align="center" |16
|
|-
!14
|align="center"|3
|data-sort-value="RIC"| Daniel Ricciardo
|Renault
|61
| +37,660
| align="center" |20
|
|-
!15
|align="center"|26
|data-sort-value="KVY"| Daniil Kvjat
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|61
| +38,178
| align="center" |14
|
|-
!16
|align="center"|88
|data-sort-value="KUB"| Robert Kubica
|Williams-Mercedes
|61
| +47,024
| align="center" |19
|
|-
!17
|align="center"|20
|data-sort-value="MAG"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|61
| +1:26,522
| align="center"|13
|
|-
!data-sort-value="18"|Ods
|align="center"|7
|data-sort-value="RAI"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|49
|Trčenje
| align="center" |12
|
|-
!data-sort-value="19"|Ods
|align="center"|11
|data-sort-value="PER"| Sergio Pérez
|
|42
|Puščanje olja
| align="center" |15
|
|-
!data-sort-value="20"|Ods
|align="center"|63
|data-sort-value="RUS"| George Russell
|Williams-Mercedes
|34
|Trčenje
| align="center" |18
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2019
2019